Премия Ассоциации кинокритиков Чикаго за лучшую операторскую работу () — категория, присуждаемая Ассоциация кинокритиков Чикаго (АКЧ), ассоциацией профессиональных кинокритиков, работающих в печатных, вещательных и онлайн-СМИ, базирующихся в Чикаго. Начиная с  (1990), награда вручается ежегодно. Номинации с 1991 по 1994 год отсутствуют. Первая премия Ассоциации кинокритиков Чикаго за лучшую операторскую работу была присуждена Дину Семлеру за его работу над фильмом «Танцующий с волками». Последним лауреатом этой награды стал Ким Джи-ён за фильм «Решение уйти».

Роджер Дикинс является оператором с наибольшим количеством номинаций (13) и наибольшим количеством побед (4). Эммануэль Любецки также имеет четыре победы, но из восьми номинаций. Роберт Ричардсон также имеет восемь номинаций, но всего две победы. Мэнди Уокер стала первой женщиной-оператором, номинированной на эту награду. На  (2003) все 15 операторов, работавших над фильмом «Птицы», были номинированы на эту награду, а на  (2004) первый раз была ничья. В  году, Роджер Дикинс получил две номинации за свою работу над фильмами «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Старикам тут не место» и стал первым оператором номинированным дважды за один год.

Победитель и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Примечания

 
 

Операторская работа
Ассоциация кинокритиков Чикаго
Ассоциация кинокритиков Чикаго за лучшую операторскую работу